Хи́льда Люксембургская — в истории Люксембурга было несколько принцесс и герцогинь с именем Хильда Люксембургская:

 Хильда Люксембургская (1864—1952) — принцесса фон Нассау, последняя великая герцогиня Бадена.
 Мари Аделаида Терезия Хильда Антония Вильгельмина Люксембургская (1894—1924) — 6-я великая герцогиня Люксембурга
 Хильда Люксембургская (1897—1979) — принцесса Люксембургская, княгиня Шварценберг.